Первая лига Беларуси по футболу 2018 (28-й чемпионат Республики Беларусь по футболу среди команд первой лиги) — чемпионат по футболу среди белорусских команд 2018 года в Первой лиге.

Регламент 
В чемпионате принимают участие 15 команд. Турнир проходит в два круга (30 туров, причём каждая из команд пропускает по туру в каждом круге чемпионата). Команды, которые заняли 1-е и 2-е место получают право на выход в Высшую лигу. Клуб, занявший 15-е место в Первой лиге, выбывает во Вторую лигу.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Клубы, покинувшие первую лигу 
  «Луч» Минск (1-е место, выход в Высшую лигу)
  «Смолевичи СТИ» (2-е место, выход в Высшую лигу)
  «Торпедо-Минск» (3-е место, выход в Высшую лигу вместо команды «Крумкачы» Минск)
  «Осиповичи» (15-е место, вылет во Вторую лигу)
  «Неман-Агро» Столбцы (16-е место, вылет во Вторую лигу)

Клубы, пополнившие первую лигу 
  «Славия-Мозырь» (15-е место, вылет из Высшей лиги)
  «Нафтан» Новополоцк (16-е место, вылет из Высшей лиги)
  «ЮАС» Житковичи (1-е место, повышение из Второй лиги)
  «Чисть» (2-е место, повышение из Второй лиги)

Клубы-участники

Стадионы

Представительство по регионам

Тренеры и капитаны команд

Турнирная таблица

Лидеры чемпионата 
1-е место

2-е место

3-е место

Бомбардиры

См. также 
 Чемпионат Белоруссии по футболу 2018
 Вторая лига Белоруссии по футболу 2018
 Кубок Белоруссии по футболу 2017/2018

Ссылки 
 Статистика на сайте football.by 

Первая лига Белоруссии по футболу
Белоруссия
Спорт в Белоруссии в 2018 году